HMS „London” – nazwa noszona przez trzynaście okrętów brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od angielskiej nazwy miasta Londyn:

 Pierwszy "London" był 40-działowym okrętem East Indiaman zakupionym w 1636 i służącym do 1653.
 Drugi "London" był 64-działowym okrętem liniowym drugiej klasy (ang. second rate) zbudowanym w 1654 i zniszczonym w 1665.
 Trzeci "London" był 96-działowym okrętem liniowym drugiej klasy (ang. second rate) zwodowanym w 1670 i zniszczonym w 1747.
 Czwarty "London" był 16-działową brygantyną zbudowaną w 1756 i tego samego roku zdobytą przez Francuzów.
 Piąty "London" był 6-działowym statkiem zakupionym w 1756 i zniszczonym w 1758. 
 Szósty "London" był 6-działowym statkiem zakupionym w 1759 i zniszczonym w 1764.
 Siódmy "London" był 90-działowym okrętem liniowym drugiej klasy (ang. second rate) zwodowanym w 1766 i zniszczonym w 1811.
 Ósmy "London" miał być 104-działowym okrętem liniowym pierwszej klasy (ang. first rate). Nazwa okrętu została zmieniona na HMS "Royal Adelaide" w 1827, okręt zbudowano w 1828, a w 1905 sprzedano.
 Dziewiąty "London" był 92-działowym okrętem liniowym drugiej klasy (and. second rate), zbudowanym w 1840, w 1858 przebudowanym na 72-działowy okręt z napędem śrubowym i sprzedanym w 1884.
 Dziesiąty "London" był pancernikiem typu Formidable zbudowanym w 1899, przebudowanym na stawiacz min w 1918 i sprzedanym w 1920.
 Jedenasty "London" był krążownikiem ciężkim typu County zbudowanym w 1927 i sprzedanym w 1950.
 Dwunasty "London" był niszczycielem rakietowym typu County zbudowanym w 1961 i sprzedanym do Pakistanu w 1982.
 Trzynasty "London" był fregatą rakietową typu 22 zbudowaną w 1984 i sprzedaną w 2002 do Rumunii.

Zobacz też 
 HMS "Loyal London"

London